Nanuza är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Nanuza ingår i familjen Velloziaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Enhjärtbladiga blomväxter
Nanuza